Florence (orkaan), een orkaan in 2018
 Florence (voornaam), een meisjesnaam

Plaatsnaam
Italië:
 Florence (stad)
 Florence (provincie)
 Florence (metropolitane stad)
 Florentijnse Republiek

Verenigde Staten:

Zie ook
Florence County (doorverwijspagina)
New Florence (doorverwijspagina)
Sainte-Florence (doorverwijspagina)